Lázár Zsuzsa (1959) porcelánkészítő iparművész
 Lázár Zsuzsanna (1968) grafikus, képzőművész